Hennin steht für:
 Hennin, eine Kopfbedeckung für Frauen
 Hennin (Adelsgeschlecht) aus Lothringen stammendes Adelsgeschlecht, das sich später im Breisgau niedergelassen hat

Hennin ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Hennin (1601–unbekannt), deutscher Soldat und Söldner
 Rudolf von Hennin (1806–1882), deutscher Verwaltungsjurist; Mitglied der Badischen Ständeversammlung

Siehe auch:
 Henin